War of Love  () — дебютный студийный альбом финской глэм-рок-группы Negative, вышедший в 2003 году. Первый сингл с альбома «The Moment of Our Love» (Момент нашей любви) принёс группе известность не только в Финляндии, но и за её пределами. Позднее, для раскрутки в Германии, был переснят клип на эту песню. В финской десятке лучших альбом продержался 22 недели. Также альбом получил золотой статус.

Список композиций 
 «Lost Soul» – 04:07
 «Naive» – 03:30
 «After All» – 03:32
 «Misery» – 02:45
 «The Moment of Our Love» – 03:48
 «Inspiration» – 03:07
 «1000 Nails in My Heart» – 03:55
 «Bleeding» – 03:02
 «Goodbye» – 03:37
 «Last Hero» – 04:08
 «Still Alive» – 05:09
 + «The Moment of Our Love» (видеоклип)

 Бонус-треки на лимитированном издании
 «Loving You»
 «Childhood Memories»
 «Bleeding» (acoustic)
 Extra video materials

Участники записи 
 Йонне Аарон — вокал
 Сэр Кристус — гитара
 Ларри Лав — гитара
 Анти Анатоми — бас
 Джей Слэммер — ударные

Примечания 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Negative